New York Knicks, equip de bàsquet de l'NBA amb seu a Nova York
 NYK Line (del seu nom en japonès 日本郵船株式会社, transliterat Nippon Yūsen Kabushiki Kaisha), companyia naviliera japonesa, membre de Mitsubishi